Эта статья — об американском киноактёре. Об английском актёре озвучивания см. .
Дэ́вид Холт (; ) — американский киноактёр, начавший сниматься в возрасте шести лет. Менее известен как музыкант, сочинитель песен и певец.

Биография 
Дэвид Джек Холт родился 14 августа 1927 года в городе Джэксонвилл (штат Флорида, США). Сестра — Бетти (1931—2008), тоже пробовала себя на поприще актрисы-ребёнка, но успехов в этом не добилась; брат — Рики (1938—2015), имел единственную роль в кино: сыграл младенца (сына Мелани Гамильтон) в картине «Унесённые ветром» (1939). Является однофамильцем, но не родственником других киноактёров и киноактрисы того же времени с такой же фамилией: Джека (1888—1951), Тима (1919—1973) и Дженнифер (1920—1997).

Когда Дэвид был ещё совсем маленьким, его танцевальное мастерство заметил известный ковбой и актёр Уилл Роджерс. Он, наполовину в шутку, сказал матери мальчика, что, если они случайно окажутся в Голливуде, пусть найдут его и он поможет Дэвиду сняться в кино. После этого отец мальчика уволился с завода Ford, и вскоре семья прибыла в Калифорнию. Однако Роджерс не только не помог со съёмками, но даже отказался встречаться с ними. Чтобы содержать семью, отец Дэвида устроился разнорабочим, а мать стала регулярно возить сына на кинопробы и прослушивания (во время поездок на студии они иногда ездили в одном транспорте с Ширли Темпл). По началу Холта не брали на роль, но в 1933 году он состоялся его дебют, когда когда он сыграл эпизодические роли в фильме «Тарзан бесстрашный» (здесь он выступил дублёром для задействованной в фильме шимпанзе Чита) и киносериале «Пострелята».

В 1934 году 7-летний Холт получил свой актёрский прорыв, снявшись в мелодраме «You Belong to Me», которая сделала его звездой. После этого «Paramount Pictures» заключила с Холтом долгосрочный контракт и начала культивировать его в качестве «мужской версии Ширли Темпл». И хотя за следующие шесть лет Холт снялся в 20 фильмах, но ему так и не удалось приблизился к статусу суперзвезды, который был у Темпл. В конце 1934 года Холт начал сниматься в серьёзной большой роли — Дэвида Копперфильда в детстве в крупнобюджетной картине «Дэвид Копперфильд». Однако продюсер Дэвид Селзник скептически отнёсся к тому, как маленький американец играет мальчика-англичанина, поэтому через две недели Холт был заменён на тогдашнюю звезду британского кинематографа Фредди Бартоломью. Амплуа — «нарушитель спокойствия, источник проблем». За 22 года карьеры (1933—1955) Холт снялся в примерно 45 кинофильмах и в паре эпизодов разных телесериалов, но в основном во второстепенных и эпизодических ролях (а в 15 случаях и вовсе без указания в титрах). С началом кино-карьеры доход Холта-младшего всё больше и больше превышал доходы отца, в связи с чем обстановка внутри семьи стала психологически непростой. Испытывая большой стресс как на работе, так и дома, Холт переболел полиомиелитом; его родители развелись.

Окончательно оставив кинокарьеру в 28-летнем возрасте, Холт добился некоторого успеха как сочинитель песен и джаз-пианист. В начале 1960-х годов переключился на работу с недвижимостью, так как в Южной Калифорнии начался строительный бум.

Совместно с известным поэтом и музыкантом Сэмми Каном написал песню «Рождественский блюз», которая была включена в саундтрек к имевшему большой успех фильму «Секреты Лос-Анджелеса» (1997).

Дэвид Холт скончался 15 ноября 2003 года в городе Сан-Хуан-Капистрано (штат Калифорния) от сердечной недостаточности.

Личная жизнь
Дэвид Холт был женат, у него было четверо детей: Ламонт, Дженна, Хейли и Тина.

Избранная фильмография

Актёр 
В титрах указан
 1929 —  / Applause — Джек Сингер
 1935 —  / The Big Broadcast of 1936 — брат
 1935 —  / The Last Days of Pompeii — Флавий в детстве
 1936 —  / The Big Broadcast of 1937 — проводник поезда
 1938 — Приключения Тома Сойера / The Adventures of Tom Sawyer — Сид Сойер
 1939 —  / Beau Geste — Август Брэндон в детстве
 1942 — Гордость янки / The Pride of the Yankees — Билли в 17 лет
 1945 —  / The Cheaters — Регги Пиджен
 1946 —  / Hot Cargo — Питер Чапмен
 1946 — Храбрость Лесси / Courage of Lassie — Пит Меррик
 1949 —  / She Shoulda Said No! — Боб Лестер
 1950 —  / The Lone Ranger — Джонни Сирс (в эпизоде )
 1950 —  / Second Chance — Джимми Дин
 1952 —  / Four Star Playhouse — Чак Стерн (в эпизоде Welcome Home)

В титрах не указан
 1933 —  / Tarzan the Fearless — шимпанзе (к/с)
 1934 —  / Stand Up and Cheer! — мальчик на прослушивании
 1934 —  / The Cat's-Paw — Иезекииль Кобб в детстве
 1934 —  / Now and Forever — гость на вечеринке у Пенни Дэй
 1941 —  / Remember the Day — Питчер
 1942 —  / What's Cookin'? — Херби
 1943 —  / The Human Comedy — Хьюберт Экли-третий
 1943 —  / Destroyer — рыдающий моряк
 1944 —  / Henry Aldrich, Boy Scout — Ирвин Барретт
 1948 —  / Command Decision — лейтенант Нельсон (озвучивание)
 1949 — Поле битвы / Battleground — отставший солдат
 1952 —  / Fearless Fagan — солдат
 1953 —  / Affair with a Stranger — режиссёр в студии звукозаписи

Саундтреки 
 1956 — Пройти по тёмной улице / Walk the Dark Street — автор песни Walk the Dark Street
 1997 — Секреты Лос-Анджелеса / L.A. Confidential — автор песни The Christmas Blues
 2015 — Очень мюрреевское Рождество / A Very Murray Christmas — автор песни The Christmas Blues (т/ф)

Примечания 

Дети-актёры США
Киноактёры США
Умершие от сердечной недостаточности